Kallaste, stad in Estland, gemeente Peipsiääre
 Kallaste (Muhu), dorp in Estland, gemeente Muhu
 Kallaste (Rõuge), dorp in Estland, gemeente Rõuge
 Kallaste (Saaremaa), dorp in Estland, gemeente Saaremaa
 Ken Kallaste, Estische voetballer